Хейнкель He 51 () — немецкий биплан 1930-х годов фирмы «Хейнкель».
Классический биплан, его лётные характеристики были весьма посредственными. Широко рекламировался с самого момента официального объявления о существовании Люфтваффе.

История 
Впервые фирма «Хейнкель» проявила интерес к одноместному истребителю ещё в конце 1920-х годов с созданием одностоечного биплана смешанной конструкции HD-37, который заложил линию бипланов, приведших к созданию He 51.

Работы по улучшению характеристик самолёта He 49 вынудили построить ещё два опытных экземпляра — He 49b (первый полёт в феврале 1933 г.) и He 49c с колёсным шасси и двигателем BMW-6.0ZU с этиленгликолевым охлаждением (первый полёт в конце весны 1933 г.) и в конце концов привели к созданию He 51.
Размеры и конструкция самолёта остались почти без изменений, но в деталях He 51 заметно отличался от предшественников. Элероны на верхнем крыле изменили и установили триммеры. Вертикальное оперение перепроектировали полностью. Полуубираемый радиатор сменили на туннельный. Стойки шасси стали отдельными V-образными с масляно-пружинной амортизацией, их и колёса закрыли обтекателями, хвостовое колесо заменили костылём.

Технический департамент заинтересовался He 51, так как он при том же двигателе, что и у истребителя Ar 65e, действительно обещал характеристики на мировом уровне. В результате «Хейнкель» получила заказ на завершение разработки и на начало производства. Ещё до конца 1933 года в Варнемюнде началась работа над девятью He 51A-0 для проведения испытаний.

В июле 1934 года первые самолёты прибыли для испытаний и последующего использования в демонстрационную эскадрилью средней Германии в Деберице. Освоение проходило непросто. Пилоты, летавшие до того на послушном, прощавшем ошибки и более лёгком Ar 65e, критиковали более быстрый и менее манёвренный истребитель Хейнкеля.

He 51 в войне в Испании 
26 июля 1936 года Гитлер на встрече с Франко в Бахамонде обещал помощь испанским националистам. Министерству обороны было приказано набрать добровольцев и подготовить снаряжение. В так называемой «туристской группе» генерала Хуго Шперле стал готовиться лётный персонал для отправки в Испанию, и 31 июля 85 человек с шестью He 51 отплыли из Гамбурга в Кадис.
Сразу после прибытия He 51 были быстро собраны. На них была быстро обучена группа испанских лётчиков, которые спустя неделю повели немецкие машины в бой. Дебют He 51 был успешным: в первом же боевом вылете 18 августа было сбито несколько республиканских самолётов.

В сентябре испанские националисты имели уже две полные эскадрильи He 51. В ноябре в бой пошли истребители из легиона «Кондор», подготовленные в Севилье к 6-му числу.
Всего легиону «Кондор» и испанским националистам было поставлено 135 экземпляров He 51.

В октябре в Испанию поступили первые истребители Поликарпова И-15, поставленные СССР республиканцам. Их первый вылет состоялся 4 ноября. К ужасу пилотов легиона «Кондор», считавших, что их He 51B не уступает зарубежным истребителям, превосходство самолёта Поликарпова в скорости, манёвренности и скороподъёмности было очевидным. Превосходство И-15 возымело сильное воздействие на командование люфтваффе. Было решено немедленно направить в Испанию опытные Bf.109 и готовить серийное производство этого самолёта.
Постепенно истребительная нагрузка на He 51 снизилась. Их стали использовать в качестве штурмовиков, прикрепив шесть бомбодержателей.

Серийный выпуск 
Выпуск He 51 начался в феврале 1935 года и завершился в декабре 1936 года. Всего в 1935 году было произведено 178 машин, а в 1936 году — 320. Кроме того, отдельные экземпляры самолёта, в частности прототипы, выпускались в 1934 и 1937 годах.

Модификации 
He 49a
Первый прототип с коротким фюзеляжем.
He 49b
Второй прототип, удлинённый фюзеляж, испытывался с колёсным и поплавковым шасси.
He 49c
Третий прототип, изменено противообледенительное оборудование.
He 51a
Четвёртый прототип, новое вертикальное оперение, крылья, шасси, радиатор.
He 51A-0
Предсерийный образец; выпущено 9.
He 51A-1
 Ранняя серия; выпущено 150.
 He 51B-0
 Предсерийный образец с усиленным силовым набором; 12 штук.
 He 51B-1
 серийная модификация B-0; выпущено 450.
 He 51B-2
 одноместный поплавковый разведчик; 46 штук.
 He 51B-3
 высотная модификация.
 He 51C-1
 вариант лёгкого бомбардировщика; выпущено 100, из них 79 отправлены в Испанию для оснащения "Легиона Кондор" и ВВС националистов.
 He 51C-2
 Улучшенное радиооборудование; 21 штука.
 He 52
Высотная модификация; 1 прототип.

Тактико-технические характеристики 
Данные приведены для He 51B-1 (в скобках — для B-2).

Тип — одноместный истребитель

Двигатель — BMW VI-7,3Z, взлётной мощностью 750 л. с.

Вооружение — 2 × 7,9-мм пулемёта MG-17 с 500 патронами на ствол

Максимальная скорость:

 330 (315) км/ч у земли
 310 (295) км/ч на высоте 4000 (2000) м

Крейсерская скорость:

 280 (262) км/ч у земли
 258 (262) км/ч на высоте 4000 (2000) м

Дальность полёта — 570 (550) км на высоте 4000 (2000) м

Время подъёма на высоту:

 1000 м — 1,4 (1,5) мин
 2000 м — 3,2 (3,4) мин
 4000 м — 7,8 (9,1) мин

Потолок — 7700 (7400) м

Вес:

 пустой — 1474 (1526) кг
 взлётный — 1900 (1970) кг

Размеры:
 размах крыла — 11 м
 длина — 8,4 (9,1) м
 высота — 3,3 (3,9) м
 площадь крыла — 27,2 м²

Страны-эксплуатанты 
  нацистская Германия
  Люфтваффе: JG 132, JG 134, JG 136
  Легион «Кондор»
  Франкистская Испания
  ВВС франкистской Испании — первые шесть He 51 прибыли в Испанию в августе 1936 года, в дальнейшем их поставки были продолжены. Всего от немцев было получено 79 шт.
  Болгария
  Царские ВВС Болгарии— 12 самолётов получены в 1936 году

См. также 
Аналоги
 Arado Ar 65
 Arado Ar 68
 Boeing P-12
 Boeing P-26 Peashooter
 Bristol Bulldog
 Fiat CR.32
 Hawker Nimrod
 Kawasaki Ki-10
 И-15
 Р-5
Списки
 Список самолётов Второй мировой войны

Примечания

Литература 
 Хейнкель He.51. Крылья люфтваффе (У. Грин. Боевые самолёты Третьего рейха). Пер. Андрея Фирсова, 1993. — изд. ОНТИ ЦАГИ (Москва), 1994—1996.
 Donald, David, ed. Warplanes of the Luftwaffe. London: Aerospace, 1994. ISBN 1-874023-56-5.
 Green, William and Gordon Swanborough. "The Cadre Creator ... Heinkel's Last Fighting Biplane". Air Enthusiast No. 36, May–August 1988, pp. 11–24. ISSN 0143-5450.
 Green, William and Gordon Swanborough. The Complete Book of Fighters. New York: Smithmark, 1994. ISBN 0-8317-3939-8.
 Hooton, E.R. Phoenix Triumphant: The Rise and Rise of the Luftwaffe. London: Arms & Armour Press, 1994. ISBN 1854091816.
 Mondey, David. The Concise Guide to Axis Aircraft of World War II. London: Chancellor, 1996. ISBN 1-85152-966-7.
 Taylor, John W.R. "Heinkel He 51". Combat Aircraft of the World from 1909 to the Present. New York: G.P. Putnam's Sons, 1969. ISBN 0-425-03633-2.
 Andrei Alexandrov, Gennadi Petrov: Die deutschen Flugzeuge in russischen und sowjetischen Diensten 1914–1951. Band 1, Flugzeug Publikations GmbH, ISBN 3-927132-43-8.
 Peter W. Cohausz: Heinkel He 51. In: Flugzeug Classic. Nr. 7, 2008, ISSN 1617-0725, S. 44–47.
 Olaf Groehler: Geschichte des Luftkriegs 1910 bis 1980, Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1981.
 Wilfried Kopenhagen, Jochen K. Beeck: Das große Flugzeugtypenbuch, Motorbuch-Verlag, Stuttgart 2005, ISBN 3-613-02522-1.
 Michael Sharpe: Doppeldecker, Dreifachdecker & Wasserflugzeuge, Gondrom Verlag, Bindlach 2001, ISBN 3-8112-1872-7.
 Kai Biermann, Erhard Cielewicz: Flugplatz Döberitz: Geburtsort der militärischen Luftfahrt in Deutschland, Christoph Links Verlag, Berlin 2005, ISBN 3-86153-371-5.

Бипланы
Самолёты Heinkel
Самолёты гражданской войны в Испании
Истребители Второй мировой войны